Бург ан Брес може да се отнася за:
 Бург ан Брес, град във Франция
 Бург ан Брес (окръг), окръг във Франция
 Бург ан Брес 1, кантон във Франция
 Бург ан Брес 2, кантон във Франция